Miloš Pavlović ist der Name folgender Personen:

* Miloš Pavlović (Schachspieler, 1964) (* 1964), serbischer Schachspieler
 Miloš Pavlović (Rennfahrer) (* 1982), serbischer Automobilrennfahrer
 Miloš Pavlović (Fußballspieler) (* 1983), serbischer Fußballspieler 
 Miloš M. Pavlović (Schachspieler, 1984) (* 1984), serbischer Schachspieler 

Siehe auch:
 Milo Pavlović (* 1930), serbischer Musiker